Bornage peut faire référence au :

 Bornage en droit français
 Bornage étrusque
 Bornage dans le transport